Graitschen bezeichnet zwei nahe beieinander liegende Orte im thüringischen Saale-Holzland-Kreis:

 Gemeinde Graitschen bei Bürgel
 frühere Gemeinde Graitschen auf der Höhe, heute Ortsteil der Stadt Schkölen